Pratztrum ist der Name folgender Orte:

 Pratztrum (Gemeinde Kopfing), Ortschaft der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Pratztrum (Gemeinde Naarn), Ortschaft der Gemeinde Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich